Penny steht für:

 Penny (Münze), Münze im englischen Sprachraum und alte Währungseinheit 
 umgangssprachliche Bezeichnung für die 1-Cent-Münze (Vereinigte Staaten)
 One Penny Black, Kurzbezeichnung für die englische Briefmarke, die ab 1840 ausgegeben wurde

Penny, Vorname und Unternehmensname:

 Penny Markt, deutscher Lebensmitteldiscounter
 Penny (Vorname), Kurzform des weiblichen Vornamens Penelope
 The Big Bang Theory#Penny Hofstadter, eine weibliche Hauptfigur in der Fernsehserie The Big Bang Theory

Penny ist Familienname folgender Personen:

 Arthur Penny (1907–2003), britischer Langstreckenläufer
 Brad Penny (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brendan Penny, kanadischer Schauspieler
 Christopher Penny (* 1962), US-amerikanischer Ruderer
 Diego Penny (* 1984), peruanischer Fußballspieler
 Ed Penny († 2014), US-amerikanischer Songwriter und Musikproduzent
 Erik Penny, US-amerikanischer Songwriter und Gitarrist
 Glynis Penny (* 1951), britische Langstreckenläuferin
 H. Glenn Penny (* 1964), US-amerikanischer Historiker
 Hank Penny (1918–1992), amerikanischer Country-Sänger
 Joe Penny (* 1956), amerikanischer Schauspieler
 Laurie Penny (* 1986), britische Autorin, Journalistin
 Louise Penny (* 1958), kanadische Journalistin und Kriminalschriftstellerin
 Malcolm Penny, britischer Zoologe
 Myvanwy Ella Penny (* 1984), deutsch-britische Violinistin
 Nicholas Penny (* 1949), englischer Kunsthistoriker
 Rashaad Penny (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sydney Penny (* 1971), amerikanische Schauspielerin
 Thomas Penny (1532–1589), britischer Entomologe, Botaniker, Geistlicher und Arzt
 Tim Penny (* 1951), amerikanischer Politiker
 Tom Penny (* 1977), britischer Skateboard-Profi
 William Penny (1809–1892), schottischer Walfänger

Geographische Orte:

 Penny (Calloway County, Kentucky), Vereinigte Staaten
 Penny Hill (North Carolina), Vereinigte Staaten
 Penny (Pike County, Kentucky), Vereinigte Staaten
 Penny Pot (New Jersey), Vereinigte Staaten
 Penny Island, Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten
 Penny Lake, See im Viktorialand, Antarktika
 Penny Point, Landspitze an der Shackleton-Küste, Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Penni
 Penney
 Grube Penny